Franciaország
Pouillé, település Loir-et-Cher megyében
Pouillé, település Vendée megyében
Pouillé, település Vienne megyében